Борщаговка:

 Борщаговка — историческая местность на западной окраине Киева.
 Борщаговка — село на Украине, находится в Погребищенском районе Винницкой области.
 Борщаговка — река в Киеве и Киевской области, правый приток Ирпеня.
 Борщаговка — пассажирская промежуточная станция Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги.

См. также  
 Братская Борщаговка
 Михайловская Борщаговка 
 Никольская Борщаговка 
 Петропавловская Борщаговка 
 Софиевская Борщаговка
 Южная Борщаговка